Dødens Triumf  er et album af The Savage Rose fra 1972, udgivet på Polydor og musikken til balletten af samme navn af Flemming Flindt efter Eugène Ionesco skuespil Jeux de massacre.

Medvirkende 
 Vokal - Annisette
 Trommer, Slagtøj - Alex Riel
 Guitar - Ole Molin
 Guitar, Bas - Rudolf Hansen *
 Orgel, Harmonika, Fløjte, Slagtøj - Anders Koppel
 Klaver, Harmonium, Slagtøj - Thomas Koppel

Albums

Dødens triumf (forkortet vinyl/cd-album)

Dødens triumf (1979 dobbelt-lp)

Noter

Eksterne henvisninger 
 

Savage Rose-album
Album fra 1972